"lex" (łac.): prawo, ustawa
 lex (starożytny Rzym)
 System Informacji Prawnej Lex (program komputerowy, baza danych online)
 EUR-Lex
 Lex (informatyka)
 Lex (imię) np. Lex Banning

Zobacz też 
 ius
 lista paremii prawniczych
 Lex Talionis (album muzyczny)